Клоки () — английская фамилия. Известные носители:

 Клоки, Айра Уодделл (1878—1950) — американский ботаник и горный инженер.
 Клоки, Арт (1921—2010) — американский мультипликатор.